W Rumunii
 Stejari – gmina w okręgu Gorj
 Stejari – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Băiculești
 Stejari – wieś w okręgu Gorj, w gminie Stejari
 Popești-Stejari – wieś w okręgu Gorj, w gminie Stejari